Mistrovství Asie v rychlobruslení 2001 se konalo ve dnech 2. a 3. prosince 2000 v rychlobruslařské hale Heilongjiang Indoor Rink v čínském Charbinu. Jednalo se o 3. mistrovství Asie. Z předchozího šampionátu obhajovali titul Japonec Hirojuki Noake a jeho krajanka Maki Tabataová.

V Charbinu obhájila titul Maki Tabataová a stala se potřetí mistryní Asie. Mezi muži poprvé zvítězil Japonec Keidži Širahata.

Muži

Ženy

Externí odkazy 
  Výsledky z mistrovství Asie 2001, speedskatingnews.info

2001
Sport v Asii v roce 2001
Rychlobruslení v roce 2000
Sport v Číně v roce 2000
Rychlobruslení v Číně
Sport v Charbinu